

Homonymie de patronyme 
 Anthony Allen Shore (1962-2018), tueur en série américain ;
 David Shore (1959-), scénariste et producteur canadien ;
 Dinah Shore (1916-1994), chanteuse et actrice américaine ;
 Drew Shore (1991-), joueur américain de hockey sur glace ;
 Eddie Shore (1902-1985), hockeyeur canadien ;
 Trophée Eddie-Shore
 Edward Shore(1902-1985), joueur et entraîneur canadien de hockey sur glace ;
 Hamby Shore (1886-1918), hockeyeur canadien ;
 Henrietta Shore (1880-1963), peintre américaine ;
 Howard Shore (1946-), compositeur canadien ;
 Jane Shore (1445-1527), une des maîtresses du roi Édouard IV d'Angleterre ;
 John Shore (1662-1752), trompettiste et luthiste anglais ;
 John Shore (1er baron Teignmouth) (1751-1834), homme politique britannique ;
 Nick Shore (1992-), joueur américain de hockey sur glace ;
 Pete Shore, musicien américain ;
 Peter Shore (1924-2001), homme politique britannique ;
 Pauly Shore (1968-), acteur, producteur, réalisateur et scénariste américain ;
 Richard Shore (1946-), mathématicien logicien américain ;
 Stephen Shore (1947-), photographe américain ;
 Stephen M. Shore (1961-), professeur et docteur en éducation avec autisme.

Homonymie de toponyme
En anglais, shore signifie côte (d'un océan, d'une mer ou d'un grand lac).
 
 Lake Shore Drive, autoroute longeant la côte sud du lac Michigan à Chicago
 
 Montagnes North Shore, montagne de Colombie-Britannique au Canada
 South Shore (Chicago), l'un des secteurs communautaires de Chicago

Autres
 Alan Shore : personnage de fiction
 Dinah Shore Weekend, le plus important festival lesbien au monde.
 Duromètre Shore : appareil de mesure de dureté
 Dureté Shore : mesure de dureté des élastomères
 Pic de Shore : espèce de pic
 Shore break : type de vague particulière (anglicisme utilisé par les surfeurs)
 Shore patrol : patrouille côtière américaine

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme anglais